Wars of the Roses — восьмой альбом норвежской экспериментальной группы Ulver, вышедший в 2011 году. Альбом записан сразу после европейского турне.

Список композиций

Участники записи 
 Кристофер Рюгг (Trickster G.) (Garm) — вокал, программирование
 Tore Ylwizaker — клавишные, программирование
 Jørn H. Sværen — инструменты
 Daniel O'Sullivan — гитара, бас, клавишные

Примечания

Ссылки 
Jester Records — ULVER Wars of the Roses Page about Wars of the Roses.

Альбомы Ulver